Classe 300 – unità navali in servizio per la Guardia di Finanza
 Classe 300 – unità navali ognitempo e auto-raddrizzanti della Guardia Costiera italiana
 Classe 300 – dragamine della Marina militare
 Classe 300 – unità navali in servizio per i Carabinieri